Пожарище — деревня в Харовском районе Вологодской области на реке Кумжа.

Входит в состав Шапшинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шапшинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 39 км, до центра муниципального образования Шапши — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Кобылкино, Митинская, Сопятино, Юртинская.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Пожарище в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района